La Tebaida kan syfta på:

Colombia 

 La Tebaida (kommun), Quindío, 
 La Tebaida (kommunhuvudort), Quindío,